C’est pour toi — франкоязычный студийный альбом канадской певицы Селин Дион, вышедший в Квебеке, Канада в 1985 году. Это её десятый франкоязычный альбом.

Информация об альбоме 
«C’est pour toi» стал последним альбомом Селин Дион с новым материалом перед её первым творческим отпуском. Заглавный трек, выпущенный как первый сингл, достиг третьего места в чарте Квебека. Вторым синглом стал трек C’est pour vivre (он также вышел во Франции).

Композиции «Les oiseaux du bonheur» и «Virginie… Roman d’amour» (под названием «Paul et Virginie») были выпущены во Франции годом ранее на альбоме «Les oiseaux du bonheur».

Песня «Elle» появилась на концертном альбоме Селин Дион À l'Olympia. Эта живая версия была впоследствии включена в одно из изданий сборника лучших франкоязычных хитов Селин Дион On ne change pas.

Было продано 50 000 кземпляров альбома.

Список композиций

Хронология релиза альбома

Примечания 

Альбомы Селин Дион